Chen désigne notamment :
 la dynastie Chen () (557-589).
 Chen (), un État chinois de la période des Printemps et des Automnes.
 Chen (), cinquième branche terrestre du calendrier sexagésimal chinois.
 Chen, un genre d'oie, dont les espèces sont incluses dans le genre Anser par de nombreux auteurs.

Noms de famille d'origine chinoise 
Remarque : en Chine, le nom de famille est placé devant le prénom.
  (, Chén), un nom de famille chinois.
 Cen (岑), souvent prononcé Chen, un autre nom de famille chinois

Personnalités réelles

Connie Chen, (1992-), golfeuse sud-africaine.

Terry Chen (né en 1975), acteur canadien.

Monde chinois 
 
 Chen Shu (1660-1736), artiste peintre.
 Chen Yi, nom original de Xuanzang (602 - 664), célèbre moine bouddhiste ;

Chen Yi (1901-1972), militaire et homme politique.
 Chen Boda (1904-1989), homme politique, animateur de la révolution culturelle en prenant la tête de groupe de la révolution culturelle.
 Chen Yonggui (1913 ou 1915-1986), homme politique chinois.
 Chen Xitong (1930-2013), homme politique, haut dirigeant du Parti communiste chinois, maire de Pékin et membre du  Politburo.
 Chen Zhongshi (1942-2016), écrivain chinois.
 Chen Zude (1944-2012), joueur de go professionnel chinois.
 Chen Zhu (1953-), biologiste chinois.
 Chen Danyan (1958- ), écrivaine chinoise
 Chen Jining (1964-), universitaire et homme politique chinois. 
 Chen Jin (1964-), actrice chinoise ; 
 Chen Xiaoxu (1965-2007), actrice chinoise.
 Hualan Chen (1969-), biologiste chinoise.
 Chen Cuiting (1971-), gymnaste artistique chinoise
 Chen Guangcheng (1971-), militant chinois des droits de l'homme.
 Chen Shu (1977-), actrice.
 Chen Yifa (1984-), chanteuse.
 Chen Xiaodong (1988-), escrimeuse chinoise.
 Chen Fei (1990-), judokate chinoise.
 Chen Minyi (1990-), archère chinoise.
 Chen Ding (1992-), athlète chinois.
 Chen Zhongliu (1993-), footballeur chinois.
 Chen Haiwei (1994-), escrimeur chinois.
 Chen Dequan (1995-), patineur de vitesse sur piste courte chinois.
 Chen Yunxia (1995-), rameuse d'aviron chinoise.
 Chen Mingrun (1996-), coureur cycliste chinois.
 Chen Qingchen (1997-), joueuse de badminton chinoise.
 Chen Qingyuan (1997-), escrimeuse.
 Chen Yufei (1998-), joueuse de badminton chinoise.
 Chen Yiwen (1999-), plongeuse chinoise
 Chen Yile (2002-), gymnaste chinoise.
 Chen Yuxi (2005-), plongeuse chinoise

Chen (1992-), membre du boysband sud-coréen EXO, chanteur principal des EXO-M (sous-unité qui chante en chinois).

Chen Kuan-tai, acteur

Phil Chen (1940-2021), bassiste jamaïcain.

Joyce Chen (1917-1994), chef cuisinier américaine d'origine chinoise, restauratrice, auteure, personnalité de télévision et entrepreneuse.
 Karen Chen, (1999-), patineuse artistique américaine.
 Lilian Chen, graphiste, militante féministe et joueuse de professionnelle de jeu vidéo.
 Nathan Chen, (1999-), patineur artistique américain.
 Stella Chen (1992-), violoniste américaine.

Anthony Chen (1984-), réalisateur singapourien.
 Georgette Chen (1906-1993), peintre singapourienne.
 Chen Wen Hsi ou Chen Wenxi (1906–1991), artiste singapourien d'origine chinoise.

Chen Chien-chou (1997-), coureur cycliste taïwanais.
 Chen Shih-chung (1953-), homme politique.
 Chén Yàn-yàn, actrice.
 Chén Qiáo Ēn (1979), plus connue sous le nom de Joe Chen, actrice, chanteuse et mannequin taïwanaise.
 Sarah Chen (1958-), chanteuse taïwanaise.
 Steve Chen (né en 1944), ingénieur concepteur de superordinateurs.
 Steve Chen (né en 1978), informaticien cofondateur de Youtube.
 Chen Wen-huei (née en 1997), haltérophile taïwanaise.

Personnages imaginaires 
 Professeur Chen, scientifique dans Pokémon.

Patronyme chinois